Lusismo (linguística) — expressão ou palavra do idioma português peculiar ao vocabulário lexicográfico de Portugal
 Reintegracionismo — também conhecido como lusismo ou movimento lusófono galego, um movimento social que pretende a reintegração dos falares galegos no português

Desambiguações de linguística